Раймундо Санчес Капетильо (; 1 сентября 1945, Мехико, Мексика — 12 июля 2020, там же) — известный мексиканский актёр театра и кино.

Биография 
Родился 1 сентября 1945 года в Мехико. Являлся старшим двоюродным братом известного актёра Гильермо и актёра и певца Эдуардо Капетильо, которые попали в мексиканский кинематограф с подачи своего старшего двоюродного брата. После окончания средней школы пошёл учиться на учителя и экономиста и получил две эти профессии, но страсть к кинематографу покорила его и он решил стать актёром. В мексиканском кинематографе дебютировал в 1969 году и с тех пор снялся в 42 работах в кино и телесериалах. Телесериалы «Дикая Роза» и «Марисоль» оказались весьма успешными в карьере актёра, особенно потому что в телесериале «Дикая Роза» он играл вместе со своим братом Гильермо. Актёр был известен также и в театральном направлении, приняв участие в 21 театральной постановке.

Последние годы жизни 
Был госпитализирован 5 июля 2020 года в больницу Сан-Анхель Мехико из-за проблем с дыханием. Тесты на коронавирус дали положительные результаты. Проблемы с дыханием у актёра возникли из-за инфицирования коронавирусом.

Скончался 12 июля 2020 года в больнице Сан-Анхель Мехико от осложнений, связанных с коронавирусом.

Фильмография 

 Лгать, чтобы жить (сериал, 2013) Mentir para vivir ... Juez Edmundo Valencia
 Свирепая любовь (сериал, 2012) Amor bravío ... Francisco Javier Díaz
 Как говорится (сериал, 2011 – ...) Como dice el dicho ... Ernesto
 Дикое сердце (сериал, 2009 – ...) Corazón salvaje ... Raúl de Marín
 Роза Гваделупе (сериал, 2008 – ...)  La rosa de Guadalupe ... Gonzalo
 Женщины-убийцы (сериал, 2008 – ...) Mujeres asesinas ... Mariano Davila
 Страсть Pasión ... Justo Darién
 Третий (2005) Tres ... Don Luis
 Преграда на пути любви (сериал, 2005) Barrera de amor ... Nicolás Linares
 Сердца на пределе (сериал, 2004) Corazones al límite ... Daniel Molina
 Фата невесты (сериал, 2003 – ...) Velo de novia ... Filemón Paz
 Источник (сериал, 2001 – 2002) El manantial ... Dr. Álvaro Luna
 Моя судьба — это ты (сериал, 2000)  Mi destino eres tú ... Sergio Rivadeneira
 Тюрьма 3 (1999) Reclusorio III
 Рождественская сказка (мини-сериал, 1999) Cuento de Navidad
 Обманутые женщины (сериал, 1999 – 2000) Mujeres engañadas ... Ramiro
 Мятежная душа (сериал, 1999) Alma rebelde
 Мечтательницы (сериал, 1998 – 1999) Soñadoras ... Horacio de la Macorra
 Материнское чувство (сериал, 1997) No tengo madre ... Norberto Nerón (1997)
 Марисоль (сериал, 1996) Marisol ... Diego Montalvo
 Волшебная молодость (сериал, 1992) Mágica juventud ... Ernesto Grimaldi (1992)
 Горькие цепи (сериал, 1991) Cadenas de amargura ... Renato
 Ловушка (сериал, 1988) La trampa ... Gabriel (1988)
 Дикая Роза (сериал, 1987 – 1988) Rosa salvaje ... Doctor Reynaldo
 Bestia nocturna (1986)
 Хуана Ирис (сериал, 1985) Juana Iris ... Rafael
 Женщина, случаи из реальной жизни (сериал, 1985 – ...) Mujer, casos de la vida real
 Хищница (сериал, 1983) La fiera ... Marcel
 Тщеславие (сериал, 1980) Ambición ... Armando (1980)
 Мама-компаньонка (сериал, 1978) Mama campanitas ... Gabriel
 Вивиана (сериал, 1978) Viviana ... Alfonso Cernuda
 Месть (сериал, 1977) La venganza
 Акапулько 12-22 (1975) Acapulco 12-22 ... Willie
 Santo en Anónimo mortal (1975) ... Rocha
 Los perros de Dios (1974)
 У любви нет женского лица (1973) El amor tiene cara de mujer ... Danny
 La satánica (1973)
 Итальянка собирается замуж (сериал, 1971) Muchacha italiana viene a casarse
 El despertar del lobo (1970) Party guest
 La hermanita Dinamita (1970)
 Белые розы для моей чёрной сестры (1970) Rosas blancas para mi hermana negra
 Вкус мести (1969)

Театральные работы 

 Август
 Билли
 Делай волны
 Дон Жуан
 Игрушки для брата
 Как ты хочешь
 Колодец одиночества
 Король Англии Эдуард II
 Любовник без стыда
 Рождественский салат
 Салат для любителей
 Ты умрешь голым
 Ужин брака
 Учусь быть леди

Ссылки 
 Раймундо Капетильо сыграл злодея в телесериале Дикое сердце.
 Телеспектакль с участием Раймундо Капетильо на Youtube
 Досье с фильмографией на сайте КиноПоиск

Умершие от COVID-19 в Мексике